Plusieurs personnages historiques ont reçu le surnom le Bon :

 Alexandre le Bon : Alexandre Ier de Moldavie (1400-1432)
 Alphonse le Bon : Alphonse VII de Castille (1104/1105-1157)
 Antoine le Bon : Antoine de Lorraine (1489-1544)
 Barnim le Bon :
 Barnim Ier (1217/1219-1278)
 Barnim IV de Poméranie (v.1319-1365)
 Charles le Bon : Charles Ier de Flandre (v.1083-1127)
 Foulque le Bon : Foulque II d'Anjou (v.910-958)
 Frédéric le Bon : Frédéric II de Saxe (1412-1464)
 Guillaume le Bon :
 Guillaume II de Sicile (1153/1154-1189)
 Guillaume Ier de Hainaut (1286-1337)
 Håkon le Bon : Håkon Ier de Norvège (v.920-961)
 Henri VI le Bon : Henri VI de Wroclaw (1294-1335)
 Howell le Bon : Hywel ap Cadell (v.880-950), roi de Gwynedd et de Deheubarth
 Jean le Bon :
 Jean III de Bretagne (1286-1341)
 Jean II de France (1319-1364)
 Kouel le Bon : Pharasman II, roi de Karthlie de 116 à 132
 Louis le Bon :
 Louis II de Chalon-Arlay (1390-1463)
 Louis Ier de Montpensier (v.1412-1486)
 Magnus le Bon : Magnus Ier de Norvège (v.1024-1047)
 Philippe le Bon : Philippe III de Bourgogne (1396-1467)
 Richard le Bon : Richard II de Normandie (v.980-1026)
 Sigeberht le Bon : Sigeberht II le Bon (?-660)
 Thibaut le Bon : Thibaut V de Blois (1130-1191)

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de personnages historiques appelés le Blanc
 Liste de personnages historiques appelés le Grand
 Liste de personnages historiques appelés le Noir
 Liste de personnages historiques appelés le Petit

Personnages historiques appelés le Bon
Rétronyme de personne